Rusdorf ist der Name folgender Personen:

 Johann Joachim von Rusdorf (Johann Joachim von Rusdorff; 1589–1640), kurpfälzischer Geheimer Rat
 Paul von Rusdorf (auch: Paul von Rußdorf; * um 1385, † 1441), von 1422 bis 1441 Hochmeister des Deutschen Ordens 

Siehe auch:

 Posada (Bogatynia) (deutsch Rusdorf, bis 1903 auch Rußdorf), Ortschaft mit 290 Einwohnern in Polen
 Rußdorf